Xaver Schnieper ist der Name folgender Personen:

* Xaver Schnieper (Politiker) (1871–1942), Schweizer Politiker
 Xaver Schnieper (Publizist) (1910–1992), Schweizer Publizist